La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli nella stagione 1955-1956.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione solo delle peggiori piazzate, a causa del previsto allargamento della sovrastante IV Serie.

Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l'assegnazione del titolo di campione assoluto della Promozione FVG.

Questi sono i gironi organizzati dalla Lega Regionale Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo era previsto uno spareggio in campo neutro. Le retrocessioni previste erano 2 per ciascun girone.

Ubicazione 

Composizione Girone A:
 Aquileia
 Casarsa
 Cividalese
 Fiumicello
 Julia	
 Olimpia
 Palmanova	
 Pieris
 Pozzuolo
 Pro Cervignano
 Ricreatorio Festivo Udinese
 S.A.I.C.I.
 San Canciano	
 Sangiorgina
 Sanvitese	
 Stabilimenti Industriali (ASSI)

Composizione Girone B:
 Cantieri Riuniti Dell'Adriatico
 Cormonese	
 Edera 
 Fortitudo	
 Isontina Libertas	
 Juventina	
 Libertas
 Mossa	
 Muggesana
 Ponziana	
 Postelegrafonici
 Pro Romans
 Ronchi
 Sagrado 
 San Giovanni
 Sant'Anna

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale regionale e promosso nella categoria superiore.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti
Cividalese promossa in IV Serie 1956-1957.
Palmanova e Ricreatorio retrocesse.

Calendario 
 Il 27 novembre ed il 18 dicembre non si è giocato per gli impegni della nazionale contro Ungheria e Germania Ovest.
 A causa delle abbondanti nevicate non si è potuto giocare il 12 e 19 febbraio.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale regionale e promosso nella categoria superiore.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti
Ponziana promossa in IV Serie 1956-1957.
 C.R.D.A. retrocessa, poi riammessa.
Isontina Libertas retrocessa.

Calendario 
 Il 27 novembre ed il 18 dicembre non si è giocato per gli impegni della nazionale contro Ungheria e Germania Ovest.
 A causa delle abbondanti nevicate non si è potuto giocare il 12 e 19 febbraio.

Finali per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.06.1956|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.06.1956

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1955-1956 della F.I.G.C. - Roma (1956)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia